Hors Catégorie steht im Radsport für:

 Bergwertungen der Tour de France, siehe Bergwertung (Tour de France) #Anstiege „hors catégorie“
 Rennkategorie in den Continental Circuits, siehe Straßenradsport #UCI-Kategorie